Чемпионат Словакии по баскетболу среди женщин 2012/2013 годов являлся 21 сезоном «Экстралиги» — высшего женского баскетбольного дивизиона Словакии. В 10-й раз чемпионом стала команда Кошице «Гуд Энджелс».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 10 команд с 15 сентября 2012 года по 12 января 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) предварительный турнир — 4 лучшие команды участвуют в розыгрыше Среднеевропейской лиги, а остальные 5 команд играют между собой за попадание в плей-офф.

2) плей-офф — восемь команд образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники 
Перед началом турнира клуб из Кошице «Дэннакс Спорт» (4-е место) по финансовым причинам был расформирован. Отказался от участия в элитном дивизионе «Регион» (6-е место) из Рожнява — заявился в «1. Лига».

 *- места команд в подэлитном дивизионе «1. Лига»

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

 *-отказался от участия в чемпионате, в связи с этим матчи были аннулированы.

Турнир за 5 — 9-е места

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  ЖБК Ружомберок
  СКБД Рукон
 4. ЖБК Шаморин
 5. Пьештянские чайки 
 6. БК Петржалка
 7. Кассовия 
 8.  ЖБК Острава 
 9. ЖБК Левице

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Милана Бойович («Гуд Энджелс»)
  Александрия Квигли («Гуд Энджелс»)
  Секуаи Холмс («ЖБК Ружомберок»)
  Пленетт Пирсон («Гуд Энджелс»)
  Надя Паркер («ЖБК Ружомберок»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Сайт Словацкого баскетбола
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Словакии по баскетболу среди женщин
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Словакии в 2012 году
Спорт в Словакии в 2013 году